Amerikai Egyesült Államok
Hilo (Arkansas)
Hilo (Hawaii)